

Architettura 
 Castello di Hertford – castello situato nell'omonima cittadina del Regno Unito
 Hertford College – college dell'Università di Oxford

Geografia 
Regno Unito
 Hertford – cittadina dell'Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Hertford – città della Carolina del Nord
 Contea di Hertford – contea della Carolina del Nord

Persone 
 Whit Hertford – regista, attore e scrittore statunitense

Storia 
 Conte di Hertford – titolo nobiliare